Такмичења у рукомету за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржана су у периоду од 15. августа до 29. августа када је одиграна финална утакмица. 

Учествовало је 10 репрезентација подељених у две групе по пет екипа. У групама се играло по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Прве 4 екипе из сваке групе ушле су у четвртфинале, у којем су се састали: првопласирани из једне са четвртопласираним из друге групе а другопласирани са трећепласираним. Поражени су играли за пласман од петог до осмог места а победници за пласман од првог до четвртог места по куп систему (елиминацијом).
Екипе које су заузеле пето (последње место) у својим групама играле су меч за девето место.

Група А

Табела групе А 

 Легенда: У = број утакмица, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б

Табела групе Б 

 Напомена:
Када екипе имају једнак број бодова пласман одлучује гол-разлика, а ако је и то једнако, бољи је онај који је укупно дао више голова.

Четвртфинале

од петог до осмог места

Полуфинале

Финални мечеви

Коначан пласман

Састави екипа победница

Види још 
 Рукомет на Олимпијским играма

Рукомет на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2004.